Municipio de Laurel puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Laurel (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Laurel (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Laurel (condado de Hocking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hocking.